Barbin ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Barbin (1838–1868), ein Mensch mit Hermaphroditismus
 Enrico Barbin (* 1990), italienischer Radrennfahrer